Een koning van Israël, zie Joram van Israël
 Een koning van Juda, zie Joram van Juda